15-й чемпионат Узбекистана по футболу 2006 года среди клубов Первой лиги. Проводился в 2 круга (с участием 20 клубов) с 9 апреля по 1 ноября 2006 года.

Участники

Итоговая таблица 

 За нарушение регламента с ФК «Шахрихан» и ФК «Касансай-Заковат» снято по 3 очка.
 За нарушение регламента с ФК «Хазарасп», ФК «Коканд 1912», «Сурхана» и «Сырдарьи» снято по 6 очков. После 36-го тура эти 4 клуба были отстранены от участия в турнире.

Бомбардиры

См. также 
 Высшая лига Узбекистана 2006
 Вторая лига Узбекистана 2006
 Кубок Узбекистана 2006

Ссылки 
 Uzbekistan 2006 

2006
Спорт в Узбекистане в 2006 году